Парламентские выборы прошли в Казахстане 7 марта 1994 года. В результате победила Партия народного единства Казахстана, выигравшая 33 из 177 мест. Явка была 73.5%.

Результаты

Депутаты

См. также 
 Политический кризис в Казахстане (1995)

Примечания

Ссылки 
Inter-Parliamentary Union Report on 1995 Kazakhstani Elections 
Parliament of Republic of Kazakhstan 
Central Election Commission
 Маленькие нюансы отечественных выборов 
 История развития парламентаризма в Казахстане 
 История выборов 

Выборы в Казахстане
Выборы 1994 года
Март 1994 года
Парламент Казахстана
1994 год в Казахстане
Выборы, признанные недействительными